Double Crossed – cortometraggio del 1914 diretto da Ford Sterling
 Double Crossed – cortometraggio del 1916 diretto da Tom Chatterton
 Double Crossed – film del 1917 diretto da Robert G. Vignola
 Double Crossed – film del 1922 con Charles Ray
 Double Crossed – film del 1935 diretto da Alfred J. Goulding
 Double Crossed – album di Jim Diamond del 1985